Komt een vrouw bij de dokter (boek), een roman van Kluun
Komt een vrouw bij de dokter (film), een film uit 2009 naar de gelijknamige roman